Joliet Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Joliet Township (Illinois)
 Joliet Township (Nebraska)